

Омро — місто, штат Вісконсин
 Омро — місто, штат Вісконсин